Al-Jaish puede referirse a los siguientes equipos de fútbol:

 Al-Jaish Bagdad, de Bagdad (Irak).
 Al-Jaish SC, de Damasco (Siria).
 El-Jaish Sports Club, de Doha (Catar).
 Tala'ea El-Gaish Sporting Club, de El Cairo (Egipto).